Holovousy est un toponyme qui peut désigner :

Holovousy, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Holovousy, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie